Klees ist der Name von

 Christian Klees (* 1968), deutscher Sportschütze
 Hans Klees (1930–2007), deutscher Althistoriker
 Thomas Klees (* 1966), deutscher Schauspieler und Autor
 Wilhelm Klees (1841–1922), Pionier der Arbeiterbewegung und sozialdemokratischer Politiker

Siehe auch:
 Kles
 Glees
 Cles